Con el término Emperatriz Isabel son conocidas una monarca reinante de Rusia y cuatro consortes de monarcas que utilizaron el título imperial.

Emperatriz Isabel I de Rusia (Isabel Petrovna, 1709-1761). Monarca desde 1741 hasta su muerte.
Emperatriz Isabel del Sacro Imperio Romano Germánico, reina de España (1503-1539), esposa del emperador-rey Carlos V (Carlos I de España).
Emperatriz Isabel Cristina del Sacro Imperio (1691-1750), esposa del emperador Carlos VI.
Emperatriz Isabel Alekséievna de Rusia (1779-1826), esposa del emperador Alejandro I. (Isabel Alekséievna fue el nombre adoptado por Luisa de Baden al convertirse a la Fe Ortodoxa).
Emperatriz Isabel de Austria, reina de Hungría y Bohemia (1837-1898). Esposa del emperador-rey Francisco José. (Nacida Isabel de Baviera o de Wittelsbach, es muy conocida por el apodo Sissi).
Emperatriz Isabel de Brasil (Río de Janeiro, 29 de julio de 1846 – Eu; 14 de noviembre de 1921), Princesa Imperial, regente del Imperio y Emperatriz de jure del Brasil, como Doña Isabel I.